Osoby:
 Adam von Pfuel – szwedzki generał
 Curt von Pfuel – pruski generał
 Ernst von Pfuel – pruski generał
 Gustav von Pfuel – pruski polityk
 Stephanie von Pfuel – niemiecka polityczka

Inne:
 Pfuel – ród

Zobacz też:
 Fuel
 Full
 Pfuhl
 Phull